Legende:
Deutscher Hallenmeister der Saison 2013/14 im Hallenhockey der Herren wurde Uhlenhorst Mülheim, die sich damit den zweiten Titel nach 1987 sicherten.

Die Hallensaison 2013/14 begann am 6. Dezember 2013. Dies ist die erste Saison im neuen 5er-Modus, d. h. nur 4 Feldspieler plus Torwart bzw. 5 Feldspieler ohne Torwart. Die Endrunde der letzten Vier sollte eigentlich in Berlin ausgetragen werden, wurde dann aber kurzfristig wegen Terminkonflikten nach Hamburg verlegt. Die Doppelendrunde der Damen und Herren wurde vom Harvestehuder THC ausgerichtet und fand in der Sporthalle Hamburg statt.

Hauptrunde 
Endstand nach Gruppenphase

Endrunde 
Die Endrunde fand gemeinsam mit den Damen in der Sporthalle Hamburg statt.

Aufstieg 
Die Gruppensieger der 2. Bundesliga steigen in die 1. Bundesliga auf: Klipper THC Hamburg (Nord), SC Charlottenburg (Ost), HC Ludwigsburg (Süd) und Schwarz-Weiß Neuss (West).

Einzelnachweise

Weblinks 
 Offizielle Website des Deutschen Hockey-Bundes

2013
Hockey 2013
Hockey 2014